W Polsce
 Mirosławice – część miasta Konstantynów Łódzki
 Mirosławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Mirosławice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Mirosławice – część wsi Mateuszew w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Mirosławice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Mirosławice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Mirosławice – dawna gromada

Linki zewnętrzne